

Geografia 
 Bydgoszcz – città polacca situata nella parte nord-occidentale del Paese
 Voivodato di Bydgoszcz – storica unità amministrativa della Polonia

Istruzione 
 Università Casimiro il Grande di Bydgoszcz – università pubblica polacca

Religione 
 Cattedrale di Bydgoszcz – principale luogo di culto di Bydgoszcz

Sport 
 Artego Bydgoszcz – società polacca femminile di pallacanestro
 Bydgoszcz Archers – squadra polacca di football americano
 Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz – società polacca di pallacanestro
  – società polacca maschile di pallavolo

Altro 
 Domenica di sangue di Bydgoszcz – sequenza di eventi a Bydgoszcz nel settembre 1939
 Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz – azienda di veicoli ferrotranviari a Bydgoszcz 
 Aeroporto di Bydgoszcz Ignacy Jan Paderewski – aeroporto polacco
 Rete tranviaria di Bydgoszcz – rete tranviaria della città di Bydgoszcz, con nove linee